Die asiatische Qualifikation zum Uber Cup 2004 fand vom 17. bis zum 22. Februar 2004 im Stadium Badminton Kuala Lumpur in Malaysia statt. Japan, Malaysia, Südkorea und Taiwan qualifizierten sich für die Endrunde des Cups.

Mannschaftsaufstellungen 
Chinesisch Taipeh

Cheng Shao-chieh, Huang Chia-chi, Chien Yu-chin, Huang Chia-Hsin, Peng Hsiao-Feng, Cheng Wen-hsing, Yang Chia-chen, Chang Yun-Ju

Hongkong

Wang Chen, Ling Wan Ting, Louisa Koon Wai Chee, Ng Ka Shun, Yip Pui Yin, Li Wing Mui, Wong Man Ching

Indien

Aparna Popat, B. R. Meenakshi, Trupti Murgunde, Shruti Kurien, Fathima Nazneen, Jwala Gutta, Saina Nehwal, Manjusha Kanwar

Japan

Kanako Yonekura, Miho Tanaka, Kaori Mori, Yu Hirayama, Kumiko Ogura, Chikako Nakayama, Keiko Yoshitomi, Shizuka Yamamoto, Seiko Yamada

Macau

Long Ying, Lei Sao Chi, Mak Ka Lei, Pun Si I, Cheing Lok Wa, Pun Ut Wa

Malaysia

Wong Mew Choo, Wong Miew Kheng, Woon Sze Mei, Norshahliza Baharum, Julia Wong Pei Xian, Chin Eei Hui, Wong Pei Tty, Fong Chew Yen, Ooi Sock Ai, Mooi Hing Yau

Südkorea

Jun Jae-youn, Kim Kyeung-ran, Seo Yoon-hee, Ra Kyung-min, Lee Kyung-won, Lee Hyo-jung, Hwang Yu-mi

Thailand

Salakjit Ponsana, Soratja Chansrisukot, Sitee Prucksapaisarnsilp, Molthila Meemeak, Sathinee Chankrachangwong, Saralee Thungthongkam, Duanganong Aroonkesorn, Kunchala Voravichitchaikul

Vietnam

Phạm Thị Trang, Nguyễn Thị Bình Tho, Lê Ngọc Nguyên Nhung, Thái Thị Hồng Gấm

Ergebnisse

Gruppe X

Endstand 
 1. Japan
 2. Malaysia
 3. Indien
 4. Hongkong
 5. Macau

Ergebnisse 
 - 3:2
 - 5:0
 - 1:4
 - 5:0

Gruppe Y

Endstand 
 1. Südkorea
 2. Chinesisch Taipeh
 3. Thailand
 4. Vietnam
 - 4:1
 - 5:0

Ergebnisse

K.-o.-Runde

Spiel um Platz 5

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Weblinks 
 badmintoncentral.com

2004 Qualifikation Asien
Badminton 2004
Badmintonwettbewerb in Kuala Lumpur